Iotazismus (altgriechisch , lateinisch , abgeleitet vom griechischen Buchstaben Iōta []) bezeichnet

 die Aussprache des altgriechischen Buchstaben Ēta als [i], siehe Itazismus
 im Altgriechischen die überbetonte silbische Aussprache eines Iota zwischen zwei Vokalen anstelle von [j]
 den Zusammenfall mehrerer Grapheme im Laut [i] in Neugriechischen, siehe Neugriechische Sprache#Schrift
 den Lautwechsel der Vokale /e/ und /o/ zu /i/ im Ukrainischen, siehe Itavismus
 in vornehmlich lateinischen Texten das häufige Vorkommen des /i/-Lauts oder die Alliteration mit dem Anlaut /i/